Миномётный полк — тактическое артиллерийское формирование Рабоче-крестьянской Красной армии периода Великой Отечественной войны. Сокращённое наименование — минп.

Описание 
Миномётные полки имели свою, отдельную от прочих артиллерийских полков, нумерацию.

С 19 апреля 1942 года миномётный полк имел в своём составе один тип миномётов, так как предыдущий штат с разными миномётами был признан неудачным. Часть полков была моторизована, а часть оставалась на конной тяге. Моторизованный миномётный полк состоял из 3 миномётных батальонов, в каждом из которых были 3 батареи по 4 120-мм миномёта. Всего в миномётном полку насчитывалось 36 миномётов, 135 автомобилей и 848 человек. В 1943 году изменился штат моторизованного миномётного полка, в котором теперь было только 2 батальона, но в каждую оставшуюся батарею добавили по 2 миномёта, в результате численность личного состава сократилась до 597 человек. Общее количество миномётов осталось без изменений.

Миномётные полки на конной тяге состояли из 5 батарей по 4 120-мм миномёта в каждой батарее. Всего 477 человек, 20 миномётов, 7 автомобилей, 252 лошади и 91 повозка.

Часть миномётных полков представляла собой формирования реактивных миномётов — 82-мм БМ-8, 132-мм БМ-13 и 300-мм БМ-31-12. В каждом полку реактивных миномётов было 3 дивизиона, в каждом по 2 батареи из 4 установок реактивных миномётов на 14 января 1942 года.

К концу Великой Отечественной войны в составе РККА миномётные полки находились в составе стрелковых дивизий, танковых, кавалерийских, механизированных корпусов, а также в составе миномётных бригад, миномётных и артиллерийских дивизий.

В декабре 1942 года появились горно-вьючные миномётные полки, к 1944 году было создано 13 таких полков. С середины 1944 года штат горно-вьючных миномётных полков состоял из 2 батальонов по 3 батареи в каждом (всего 24 107-мм миномёта)

Всего за годы войны было создано около 300 миномётных полков с нумерацией от 1 до 619. Из них свыше 140 полков реактивных минометов с нумерацией до 329.

Примечания

Литература

См. также 
 Список гвардейских миномётных полков РККА

Типы воинских формирований по странам
Миномётные полки СССР в Великой Отечественной войне